Sky Valley – CDP della California, Stati Uniti d'America
Sky Valley – comune della Georgia, Stati Uniti d'America